Краун-Принс-Фредерик () — остров Канадского Арктического архипелага. В настоящее время остров необитаем (2012).

Остров Краун-Принс-Фредерик лежит на юго-востоке залива Бутия, близ южного побережья западной части острова Баффинова Земля, северный берег острова образует южный берег бухты Агу. Остров находится близ западного входа в пролив Фьюри-энд-Хекла, разделяющий полуостров Мелвилл материковой части Канады и остров Баффинова Земля. Площадь острова составляет 401 км². Длина береговой линии 108 км.

Примечания 

Острова Нунавута
Канадский Арктический архипелаг